Orange Herald () — британская ядерная авиационная бомба, испытанная 31 мая 1957 года. В то время считалась водородной бомбой, хотя это было бустированной бомбой деления.

История 
Великобритания торопилась в создании Термоядерного оружия мощностью около 1 мегатонны, потому что в 1955 году казалось, что атмосферные испытания ядерного оружия могут запретить в скором времени, поэтому хотела показать свою способность производить ядерное оружие мощностью от мегатонны и выше, проведя испытания этого оружия до наложение каких либо юридических запретов. Согласно статье в New Scientist , премьер-министр Гарольд Макмиллан также надеялся убедить США изменить закон Мак-Магона, который запрещал обмениваться информацией в ядерной сфере, даже с англичанами. За разработку бомбы, главным был назначен Уильям Пенни, британский профессор, который участвовал в Манхэттенском проекте. Испытания Orange Herald прошли успешно.

Некоторые полагают, что большая потребность в тритии у Orange Herald (на самом деле он содержал небольшое количество трития), стала главной причиной аварии в Уиндскейле. Так же, это оружие не получило большого восхищения у учёных, которые работали над данном проекте, цитируется один из работников в британской ядерное программе, доктор Брайан Тейлор: «Я думал, что Orange Herald — это глупое устройство. Оно не было элегантным, его нельзя было развивать дальше, это был тупиковый дизайн. И он потреблял огромное количество очень дорогих расщепляющихся материалов». Это цитата из документального фильма BBC на тему аварии «Уиндскейл: крупнейшее ядерное бедствие в Великобритании».

Версия  была протестирована один раз, 31 мая 1957 года. её мощность составила 720 килотонн во время испытаний Grapple 2 на острове Малден в Тихом океане.

Orange Herald остается самым мощным видом ядерного оружия из когда-либо испытанных на основе бустированного деления ядер.

Технические характеристики 
Orange Herald был ядерным оружием ускоренного деления ядер, содержащий ядра U-235 и небольшое количество трития (или гидрида лития). Используя всего 117 кг U-235, он подходил для установки на ракету. Однако производство U-235 в Великобритании, в 1950-е годы, составляла 120 кг в год, что сделало Orange Herald редким и дорогим видом ядерного оружия.

Всего были разработаны две версии Orange Herald: «Orange Herald Large» с общим диаметром 39 дюймов (1 м) и «Orange Herald Small» с общим диаметром в 30 ов (0,75 м).Разница между ними заключалась в количестве взрывчатых веществ, делящиеся сердечники были похожи. «Orange Herald Small» предназначался в качестве боеголовки для баллистической ракеты. «Orange Herald Large» был спроектирован как ядерное оружие, которое было бы с большей вероятностью, могла бы дать мощность в диапазоне от 1 Мт. Однако из-за его размера он не подходил в качестве боеголовки для баллистической ракеты и был скорее запасным вариантом, которую можно было бы использовать, если другие устройства не смогли достичь желаемой мощности.

Orange Herald был первым британским ядерным оружием, которое использовало внешний источник нейтронов.

Ракетно-ядерное оружие Великобритании